Dans le domaine sadomasochiste, la servitude décrit une exécution de tâches pénibles et éprouvantes au bénéfice du partenaire dominant, en tant que rôle de partenaire soumis durant la relation BDSM.

Dans un rôle de servitude domestique, le dominé peut être gratifié du plaisir et de la satisfaction de son dominant par ses services rendus en tant qu'esclave, domestique, chauffeur, femme au foyer, etc.

La satisfaction de la servitude est souvent combinée aux plaisirs des fétiches, les plaisirs de l'humiliation ou les deux. Un partenaire soumis peut frotter, embrasser ou lécher les pieds de son partenaire dominant dans le but d'obtenir la gratification de rendre les services ; dans ce cas présent, le soumis, possédant le fétichisme du pied, apprécie d'être « plus bas » que le dominant. Mais certains dominés appréciant la servitude préfèrent garder leur plaisir secret des autres incluant la/les personnes(s) qu'ils considèrent comme leur(s) « dominant(s) ». Dans d'autres situations, le soumis peut également apprécier le port du collier (et sous certains aspects être traité comme un animal) ou l'activité domination et soumission, dans laquelle le dominé prend plaisir à être fouetté ou frappé en retour des services rendus.

Voir aussi 
 BDSM
 Nyotaimori

Lien externe 

BDSM